Niemcy:
 Karsdorf – dzielnica miasta Rabenau
 Karsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Zobacz też:
 Carsdorf
 Kalsdorf